Malach peut désigner:
 un personnage de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien
 Bob Malach (né en 1954), saxophoniste américain